Processament de llenguatge natural, tractament informàtic de les llengües naturals
 Xarxa personal d'aprenentatge (del nom en anglès Personal Learning Network), conjunt d'eines per a compartir coneixement
 Power Line Networking, transmissió de dades a través de les xarxes elèctriques
 Partit Laborista Noruec, partit polític de Noruega
 Partido Liberación Nacional, partit polític de Costa Rica
 Partit Liberal Nacionalista, partit polític històric de Nicaragua
 Partit Liberal Nacional, partit polític històric de Panamà
 Partit de la Llei Natural, partit polític d'Espanya
 Nefropatia de pèrdua de proteïnes (del nom en anglès Protein-Losing Nephropathy), malaltia renal dels gossos
 PLN, també és el codi ISO 4217 del złoty, moneda de Polònia
 Pln, també és l'abreujament del gènere d'orquídies Pleione